Ранчо ла Лабор има више значења:

 Ранчо ла Лабор (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Лабор, Ла Лимонарија (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Лабор (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику